Loire (que se pronuncia luar) pode ser:
 O Loire, uma das divisões administrativas da França (departamentos franceses);
 O rio Líger ou Loire, um dos maiores rios da França;
 O Vale do Loire, vale inferior do rio Loire, que constitui uma das regiões da França.

Formas compostas nos departamentos:
 Haute-Loire 
 Loire-Atlantique
 Rhône-et-Loire (antigo departamento)
 Saône-et-Loire

Desambiguação